Srdeční komora je obecný termín používaný na označení jakékoli komory srdce savce.

Popis 
Srdce je složeno ze 4 komor: pravá a levá srdeční předsíň (atrium) a pravá a levá srdeční komora (ventrikula). Horní komory jsou přepojené se spodnímí komorami pomocí chlopní a oddělené jsou koronárním sulcusem. Levá a pravá strana srdce jsou oddělené posteriorním interventrikulárním sulcusem.

Odkazy

Reference

Související články 
 Srdce
 Aorta
 Myokard

Srdce